

Localidades

Miragaia (Lourinhã)
Miragaia (Pinhel)
Miragaia (Porto)
Miragaia (Santa Luzia)

Outros
Miragaia longicollum - gênero de dinossauro da família Stegosauridae
Euclides Bueno Miragaia - revolucionário brasileiro

Desambiguação